L'Astrolabe peut faire référence à :

Navires 
 L'Astrolabe (.../1788), l'un des deux navires  de l'expédition commandée par Jean-François de La Pérouse ;
 L'Astrolabe (1812/1852), le navire de l'explorateur Jules Dumont d'Urville, nommé ainsi en hommage à La Pérouse ;
 L'Astrolabe (1988/2017), le navire polaire français qui a assuré la desserte et le ravitaillement de la Terre Adélie (Antarctique), désormais revendu à une ONG qui l'utilise en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 L'Astrolabe (2017/...), le patrouilleur et navire logistique polaire qui remplace le précédent pour les opérations en Antarctique.
 Astrolabe, bâtiment hydrographe en Indochine ancien patrouilleur Mauviette

 Le nom d'Astrolabe sera encore porté dans la Marine par deux navires hydrographiques (1947-1954) jamais mis en service et (1962-1989).

Toponymes 
 Glacier de l'Astrolabe en Antarctique ;
 Récif de l'Astrolabe en Nouvelle-Zélande ;
 Récifs de l'Astrolabe en Nouvelle-Calédonie.

Autres 
 L'Astrolabe, une salle de spectacle d'Orléans.

Notes

Références